Bill Holman (1927), Amerikaans saxofonist en componist
 Brett Holman (1984), Australisch voetballer
 Clare Holman (1964), Brits actrice
 Derk Holman (1916–1982), Nederlands keramist
 Dorothy Holman (1883–1968), Brits tennisster
 Fieke Holman (1987), Nederlands hockeyster
 Fred Holman (1883–1913), Brits zwemmer
 Henk Holman (1943), Nederlands beeldhouwer, keramist en schilder
 Léon Holman (1906–1943), Duits grafisch ontwerper
 Nathan Holman (1991), Australisch golfer
 Robrecht Holman (1520–1579), Belgisch abt
 Ryan Holman (1986), Nederlands voetballer
 Theodor Holman (1953), Nederlands schrijver en radiopresentator
 William Holman Hunt (1827–1910), Brits kunstschilder